Нахічевань може означати:

 Нахічевань — столиця Нахічеванської Автономної Республіки.
 Нахічевань — аеропорт в Нахічевані.
 Нахічеванська Автономна Республіка — ексклав у складі Азербайджану.
 Нахічеванська Автономна Радянська Соціалістична Республіка — автономна республіка у складі Азербайджанської РСР, існувала з 1924 по 1990 рік.
 Нахічевань-на-Дону — колишнє місто, нині у складі Ростова-на-Дону.